Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Los Angeles Chargers dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Die Chargers spielten seit 1960 gegen insgesamt 31 andere Mannschaften. Mit 127 Partien gab es die meisten Begegnungen gegen die Las Vegas Raiders und Denver Broncos. Am erfolgreichsten gegen die Teams der NFL sind sie derzeit gegen die Arizona Cardinals.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Alle Saisons seit 1960

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem AFL-Draft und NFL-Draft aufgelistet, welche die Chargers seit ihren dem ersten Draft 1960 getätigt haben. Die Chargers konnten bisher einmal den Gesamtersten im Draft auswählen (NFL Draft 2004). Von der Ohio State University, der University of Tennessee und der University of Texas at Austin haben sie jeweils mit drei Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Los Angeles Chargers auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Draft History auf pro-football-reference.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde